{{Сингл 
|Назва      = No More (Baby I’ma Do Right)
|Обкладинка = 
|Виконавець = гурту 3LW
|Альбом     = 3LW
|Сторона Б  = 
|Випущений  = жовтень 2000 5 грудня 2000
|Формат     = [[Грамофонна платівка|12]], CD
|Записаний  = січень 2000
|Жанр       = R&B
|Композитор = Автори пісні Шон "Sep" Холл, Нейт Батлер, Кемерон Джайлс, Назір "Nas" Джонс
|Тривалість = 22:17
|Лейбл      = Epic
|Продюсер   = Шон "Sep" Холл
|Чарти      = 
Позиції
 #5  (Нова Зеландія)
 #6  (Велика Британія)
 #23 (США)
 #26 (Австралія)
|Огляди     = 
|Попередній = —
|Рік        = 2000
|Наступний  = Playas Gon’ Play(2001)
}}

«No More (Baby I’ma Do Right)» — дебютний сингл американського R&B гурту 3LW із альбому 3LW'', випущений у 2000 році. Сингл був випущений у кінці 2000 року и досяг 23 місця в чарті Billboard Hot 100.

Список композицій

Офіційні версії й ремікси 
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Album Version) — 4:24
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Radio Edit) — 3:54
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Radio Edit (Without Rap)) — 3:24
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Original Rap Version) — 4:05
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (I Can't Take It/No More Remix) — 4:25
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (8-Jam Streetmix) — 5:08
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (Instrumental) — 4:22
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (A Cappella Original Rap Version) — 3:56
 «No More (Baby I’ma Do Right)» (8-Jam Step Mix)

Положення в чартах

Примітки 

Сингли 2000
Сингли Epic Records
Дебютні сингли